

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Amj“ beginnt.

Amj 



Amja 
 Amjad (* 1988), deutscher Stand-up-Comedian
 Amjad, Syed Azlan (* 1996), katarischer Squashspieler
 Amjahid, Mohamed (* 1988), deutsch-marokkanischer Journalist
 Amjaljussik, Alena (* 1989), belarussische Radrennfahrerin